Deux batailles ont opposé l'Empire byzantin au Khanat bulgare du Danube à Marcellae (aujourd'hui Markeli, en Bulgarie) :

 la première bataille en 756 entre les Bulgares de Vinekh et les Byzantins de Constantin V ;
 la seconde bataille en 792 entre les Bulgares de Kardam et les Byzantins de Constantin VI.